91 километр — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Истра Московской области. Находится на двухпутном электрифицированном перегоне Румянцево — Чисмена. Названа по расстоянию от Рижского вокзала Москвы.

Остановочный пункт состоит из двух прямых высоких боковых платформ с навесами для защиты ожидающих поезд пассажиров от дождя. Имеются освещение, металлические ограждения с внешних сторон платформ, лавочки и урны для мусора. Билетной кассы и турникетов нет.

Платформа сооружена в начале 1980-х годов, после того, как властями Московской области на западе Истринского района начали выделяться земельные массивы для организации садоводческих товариществ. Большинство садоводческих товариществ расположено к западу и к югу от платформы, — как между железной дорогой и проходящей на расстоянии около 1 км к югу от платформы автомагистралью М9 «Балтия», так и южнее этой автомагистрали. На расстоянии около 700 м к северу от платформы находятся деревня Антоновка и одноимённое с ней садоводческое товарищество. Через деревню проходит Волоколамское шоссе.

На расстоянии около 350 м к северо-западу от остановочного пункта возле железной дороги к северу от путей сооружён памятник погибшим в Великую Отечественную войну советским воинам.

Расписание электропоездов 
Остановочный пункт функционирует с 1983 года. На платформе имеют остановку все пригородные электропоезда маршрутов Москва-Рижская — Волоколамск и Москва-Рижская — Шаховская. Пассажирские поезда и электропоезда-экспрессы на 91-м километре остановки не имеют.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 91 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 91 км на osm.sbin.ru
 Остановочный пункт 91 км в официальном справочнике АО РЖД.
 Паспорт остановочного пункта 91 км на tr4.info
 О. п. 91 км на карте железных дорог России и СНГ.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Платформа 91 километр на Викимапии.
 Остановочный пункт 91 км на топографической карте масштаба 1:100000 издания 1983 года.
 Остановочный пункт 91 км на топографической карте масштаба 1:25000

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра